Septosporium är ett släkte av svampar. Septosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septosporium